Сборная Кипра по шахматам представляет Кипр на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Кипра. Наивысший рейтинг сборной — 2304 (2002).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Антонис Антониу (10 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Парис Клеридес (5 раз)

Трансферы 
С 2000 по 2003 года греческий шахматист Василиос Котрониас играл за сборную Кипра. Однако в 2004 году вернулся в сборную Греции.

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматной олимпиаде:  Мариос Схинис — 2-я резервная доска (1984)
 На командном чемпионате Европы:  Василиос Котрониас — 1-я доска (2001)

Примечания

Ссылки 

 Интервью с командой Кипра на шахматной олимпиаде 2012 года

Ш
К
Шахматы на Кипре